Табасаранский — фамилия; имеет женскую форму Табасаранская.

Персоналии 
 Табасаранский, Абдул-Бек (1870—1918) — российский военачальник, полковник.
 Табасаранский, Зейнал Алимарданович (1915—1998) — учёный-геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Табасаранский, Хаджи Мурад Беглярович (1922—2010) — ректор Азербайджанского кооперативного института, профессор , военный.

Другое 
 Табасаранский язык — язык табасаран — народа Российской Федерации, живущего преимущественно в Дагестане.
 См. также 
 Табасаранский район — муниципальный район в Дагестане, Россия.